Sankt Bernhard, Heiliger Bernhard, ist der Name folgender Personen:

 Bernhard von Clairvaux
 Bernhard von Menthon
 Bernhardin von Siena
 Bernardo Tolomei
 Bernhard II. (Baden)

Sankt Bernhard oder St. Bernhard heißen folgende geographische Objekte:
 St. Bernhard (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Hildburghausen, Thüringen, Deutschland
 St. Bernhard (Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen), Katastralgemeinde von St. Bernhard-Frauenhofen, Niederösterreich
 St. Bernhard (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
sowie:
 zahlreiche Kirchengebäude, siehe Bernhardskirche
 Stift Sankt Bernhard, Kloster in der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen, Niederösterreich
 Großer St. Bernhard, Alpenpass zwischen dem Rhonetal (Schweiz) und dem Aostatal (Italien)
 Kleiner Sankt Bernhard, Alpenpass  zwischen dem Isèretal (Frankreich) und dem Aostatal (Italien)

Siehe auch:
 Sankt Bernhardt
 San Bernardino
 San Bernardo
 São Bernardo
 Saint-Bernard
 Bernhardskloster